Американская певица и автор песен Мадонна записала песни для четырнадцати студийных альбомов, четырёх сборников, двух альбомов ремиксов и восьми саундтреков. Она также присутствует на альбомах других артистов, включая дуэты и бэк-вокал.

После участия в группах Breakfast Club и Emmy в 1982 году Мадонна заключила контракт с лейблом Sire Records. Она выпустила в следующем году одноимённый студийный альбом. Она единственный автор большинства песен альбома.

Следующим после Madonna стал альбом Like a Virgin 1984 года, на котором исполнительница сотрудничала с другими соавторами. Своим третьим альбомом True Blue Мадонна продолжила серию коммерчески успешных альбомов, включающую победившие на Грэмми альбомы Ray of Light (1998) и Confessions on a Dance Floor (2005).

На всех студийных альбомах она сотрудничала с разными соавторами, являясь автором и продюсером большинства своих песен. Многие из песен возглавили чарты, например, «Like a Virgin», «Into the Groove», «Papa Don’t Preach», «Like a Prayer», «Vogue», «Frozen», «Music», «Hung Up», и «4 Minutes».

Мадонна также записывала песни для саундтреков. В 1985 году это была «Into the Groove» для фильма, где она играет одну из главных ролей, «Отчаянно ищу Сьюзен». Дальше были песни для фильма «С почестями», а также её фильма Кто эта девчонка? Её песни для фильма 1990 года «Дик Трейси» ознаменовались сотрудничеством со Стивеном Сондхаймом, а также дуэтами с актёрами Уорреном Битти и Мэнди Паниткин. Песни из мюзикла 1996 года Evita авторства Тима Райса и Эндрю Ллойд Уэббера были записаны Мадонной и включают дуэты с актёрами Антонио Бандерасом и Джонатаном Прайсом. На данный момент последней её песне, записанной для кино, стала «Masterpiece», для её режиссёрского дебюта W.E.

Мадонна также записала стихотворения для нескольких альбомов. «Bittersweet» персидского поэта Rumi для альбома Дипака Чопры A Gift Of Love: Music inspired by the Love Poems of Rumi. Она также записала «If You Forget Me» Пабло Неруды для саундтрека к фильму «Почтальон». Мадонна записывала бэк-вокал для других артистов, начиная с «Born to Be Alive» Патрика Эрнандеса (1979). Дальше были John Benitez, Nick Kamen, Nick Scotti, Donna De Lory. Она также сотрудничала со следующими исполнителями: Рики Мартин, Бритни Спирс, Энни Леннокс, Ники Минаж, M.I.A., Джастин Тимберлейк и Тимбалэнд.

Песни

Ссылки

Примечания

Ссылки 
 Madonna songs на сайте AllMusic
 BMI Repertoire Search  Broadcast Music, Inc.

Работы Мадонны (певицы)
М